Tommy Johansson kan syfta på

* Tommy Johansson (född) 1958), en svensk före detta friidrottare, se Tommy Björnquist
 Tommy Johansson (musiker) (född 1987), en svensk multiinstrumentalist, sångare och musikproducent